Ophiobolus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Phaeosphaeriaceae. De typesoort is Ophiobolus disseminans.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 241 soorten (peildatum februari 2022):

Phaeosphaeriaceae
Schimmelgeslacht